Minnedosa est un toponyme et un nom pouvant désigner:

Topoynme

Minnedosa, ville du sud-ouest du Manitoba
Minnedosa, ancienne circonscription électorale provinciale du Manitoba

Autres
Minnedosa, barge à grain des Grands Lacs, coulé en 1905
SS Minnedosa, paquebot de passager du Canadian Pacific Steamship Company de 1917 à 1935

Homonymie de toponyme